A Köztársasági Gárda kifejezés a következő szervezetekre vonatkozhat:
Albániai Köztársasági Gárda
Algériai Köztársasági Gárda
Egyiptomi Köztársasági Gárda: 1955 – napjainkig
Francia Köztársasági Gárda: 1848 – napjainkig
Iraki Köztársasági Gárda: 1969 – 2003
Jemeni Köztársasági Gárda
Kazahsztáni Köztársasági Gárda: 1992 – napjainkig
Libanoni Köztársasági Gárda
Olasz Köztársasági Gárda: 1943 – napjainkig
Perui Köztársasági Gárda: 1852 – napjainkig
Portugál Köztársasági Gárda: 1834 – napjainkig
Szíriai Köztársasági Gárda: 1976 – napjainkig

Lásd még
 Nemzeti Gárda (egyértelműsítő lap)